Magarsa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Matricaria recutita; o
 el nombre común de la planta Tanacetum parthenium.